Егиндыбулак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Егиндыбулак — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Егиндыбулак — аул в Куршимском районе Восточно-Казахстанской области.
 Егиндыбулак — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.
 Егиндыбулак — село в Баянаульском районе Павлодарской области.

См. также  
 Егиндибулак